Gediminidi